Littuania bezieht sich auf Preußisch Litauen und ist der Name verschiedener Studentenverbindungen:

 Corps Littuania, Königsberg 
 Verbindung Littuania (1848) → Freie Landsmannschaft Littuania zu Königsberg (ab 1861)
 Landsmannschaft „Lituania“ zu Wismar, siehe Liste der Studentenverbindungen in Wismar